Austria:
 Rosendorf – gmina

Niemcy:
 Rosendorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Zobacz też:
 Rossendorf